Адмиралтейская пристань - одноимённые объектыв разных городах:
 Адмиралтейская пристань (Адмиралтейской верфи) — пристань Адмиралтейской крепости в Санкт-Петербурге.
 Адмиралтейская пристань — неправильное название Дворцовой пристани, употребляемое некоторыми СМИ.